Nagrywarka DVD (komputerowa)
 Stacjonarna nagrywarka DVD